Carlos Martín puede referirse a:

Carlos Martín (1914- 2008), poeta colombiano integrante del grupo de Piedra y cielo (movimiento).
Carlos E. Martín (1965- ), músico argentino baterista de banda argentina Bersuit Vergarabat.